Симен Спилер Нильсен (; род. 4 августа 1993 года, Арендал, Норвегия) — норвежский конькобежец, золотой призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командной гонке, а также двукратный призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2016 и 2017 года. Шестикратный призёр в командных гонках разных этапов Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2012/2013, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 года.

Биография 
Симен Спилер Нильсен родился в городе Арендал, фюльке Эуст-Агдер, Норвегия. Заниматься конькобежным спортом начал в 2004 году, с его слов после того, как в городе открылся новый ледовый каток. Профессионально тренируется на базе клуба , Аренлад. В национальной сборной за его подготовку отвечает норвежец —  . Состоит в отношениях с норвежской конькобежкой — Хеге Бёкко.

Спортивная карьера 
Первую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанцияхв Нильсен выиграл в 2016 году, во время соревнований в российском городе — Коломна. 12 февраля в командной гонке мужчин команда Нильсена финишировала второй с результатом 3:41.26 (+1.22) обогнав соперников из Канады (3.43,28 (+3,24) — 3-е место), уступив при этом голландцам (3.40,04 — 1-е место).

Бронзовой медалью завершилось выступление Нильсена на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года в южнокорейском городе — Каннын. 10 февраля 2017 года в мужской командной гонке с результатом 3:41.60 (+0.94) норвежцы заняли третье место, уступив более высокие позиции соперникам из Новой Зеландии (3:41.08 (+0.42) — 2-е место) и Нидерландов (3:40.66 — 1-е место).

На зимних Олимпийских играх 2018 Симен Спилер Нильсен был заявлен для участия в забеге на 5000 м и командной гонке. 11 февраля 2018 года на конькобежном стадионе Олимпийский Овал Каннына в забеге на 5000 м он финишировал с результатом 6:18.39 (+8.63). В общем зачете Симен занял 13-е место. Золотой медалью завершилась командная гонка, где в составе норвежской команды Нильсен выиграл золотую медаль. 21 февраля 2018 года в командной гонке преследования на 3200 м норвежские конькобежцы финишировали первыми с результатом 3:37.32, оставив позади соперников из Южной Корее (3:38.52 — 2-е место) и Нидерландов (3:38.40 — 3-е место).

Примечания

Ссылки 
 Симен Спилер Нильсен — профиль на сайте Eurosport.com
 Симен Спилер Нильсен  — профиль на сайте SpeedSkatingNews
 Симен Спилер Нильсен  — профиль на сайте Speedskatingresults.com
 Симен Спилер Нильсен  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Симен Спилер Нильсен — профиль на сайте Olympic.org
 Симен Спилер Нильсен  — профиль на сайте Olympiatoppen.no
 

Конькобежцы Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года